Де Вит (de Wit) — немецкая и нидерландская фамилия. Известные носители:

 Де Вит, Корнелис Теунис (1924—1993) — нидерландский почвовед и растениевод.
 Де Вит, Пьер (род. 1987) — немецкий футболист.
 Де Вит, Роб (род. 1963) — нидерландский футболист.
 Де Вит, Уилли (род. 1961) — канадский боксёр и адвокат.
 Де Вит, Франк (род. 1996) — нидерландский дзюдоист. 
 Де Вит, Хендрик Корнелис Дирк (1909—1999) — нидерландский (голландский) ботаник.